Jussy puede referirse a:

Lugares 
Jussy, comuna francesa del departamento de Aisne.
Jussy, comuna francesa del departamento de Mosela.
Jussy, comuna francesa del departamento de Yonne.
Jussy, comuna suiza del cantón de Ginebra.